Matsumoto est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Matsumoto, ville du Japon dans la préfecture de Nagano.

Patronyme 

 Akira Matsumoto (1936-), peintre japonais ;
 
 Gyoji Matsumoto (1934-2019), footballeur japonais ;
 Hideto Matsumoto dit hide (1964-1998), auteur-compositeur-interprète japonais ;
 Hideya Matsumoto (), mathématicien japonais ;
 Hiroyuki Matsumoto (1980-), acteur japonais.
 Hitoshi Matsumoto (1963-), acteur, réalisateur et écrivain japonais, et comique du duo Downtown ;
 Ichiyo Matsumoto (19?-), peintre japonais ;
 Ikuo Matsumoto (1941-), footballeur japonais ;
 Izumi Matsumoto (1958-2020), auteur japonais de mangas ;
 Jonathan Matsumoto (1986-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Jun Matsumoto (1983-), acteur japonais ;
 Kaori Matsumoto (1987-), judokate japonaise ;
 Leiji Matsumoto (1938-2023), auteur japonais de mangas ;
 Mayu Matsumoto (1995-), joueuse de badminton japonaise ;
 Naomi Matsumoto (1968-), joueuse de softball japonaise ;
 Ryū Matsumoto (1951-2018), homme politique japonais ;
 Ryutaro Matsumoto (1986-), lutteur japonais ;
 Sayaka Matsumoto (1982-), judokate américaine ;
 Seichō Matsumoto (1909-1992), auteur japonais de romans policiers ;
 Matsumoto Shunsuke (1912-1948), peintre japonais ;
 Taiyō Matsumoto (1967-), auteur japonais de mangas ;
 Tak Matsumoto (1961-), guitariste japonais, leader du groupe B'z ;
 Takaharu Matsumoto (1968-), auteur japonais de mangas ;
 Takahiro Matsumoto (1994-), athlète japonais ;
 Takashi Matsumoto (1906-1956), poète japonais ;
 Takashi Matsumoto (1949-), parolier japonais ;
 Toshio Matsumoto (1932-2017), réalisateur et vidéaste japonais ;
 Matsumoto Tetsuo (1943-), peintre japonais ;
 Yukihiro Matsumoto (1965-), informaticien japonais.

Personnage de fiction 
 Rangiku Matsumoto, vice-capitaine de la  au Gotei 13 dans le manga Bleach.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais